Селенид цинка (ZnSe) — бинарное соединение цинка и селена, прямозонный полупроводник с шириной запрещённой зоны 2.82 эВ при абсолютном нуле и 2.68 эВ — при комнатной температуре. При комнатной температуре — лимонно-жёлтый порошок с структурой вюрцита или цинковой обманки. Стехиометрическому составу селенида цинка отвечает минерал штиллеит.

Получение 
Монокристаллы селенида цинка выращивают направленной кристаллизацией расплава под давлением либо химическим парофазным осаждением.

В литературе описан также электрохимический способ получения ZnSe: электролит — серная либо соляная кислота, катод изготовлен из сплава селена и платины, в качестве анода — цинковая жесть.

Применение 
 Используется в инфракрасной оптике, в том числе в высокомощных CO2-лазерах.
 В конце 2012 года было заявлено о разработке оптоволокна с сердечником из ZnSe.
 Является возможным материалом для сине-голубых светодиодов.
 Детекторы рентгеновского излучения.

Примечания 

Поликристаллический селенид цинка

Ссылки 
 
 Бовина Л. А. и др. Физика соединений AIIBVI / под ред. А. Н. Георгобиани, М. К. Шейнкмана. — М. : Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит., 1986. — 319, [1] с. : рис., табл. — 2600 экз.

Полупроводники
цинка
Оптические материалы
Соединения A2B6
Сцинтилляторы